Свояновский — фамилия. Известные носители:

 Свояновский, Олдржих (род. 1946) — чехословацкий гребец.
 Свояновский, Павел (род. 1943) — чехословацкий гребец.